Kronstadt (Rusland), een Russische havenstad in de Finse Golf
 Brașov (stad), stad in Roemenië, voorheen Kronstadt geheten